Agua Buena puede referirse a:

Localidades 
 Agua Buena, localidad de Chile;
 Agua Buena, localidad de Panamá.

Estaciones de ferrocarril 
 Agua Buena, estación en la Región de Antofagasta en Chile;
 Agua Buena, estación en la Región de Coquimbo en Chile.